Анисимов, Георгий:
 Анисимов, Николай Васильевич (в монашестве Георгий; 1861—1947) — епископ Русской православной церкви.
 Анисимов, Георгий Иванович (1897—1974) — советский военачальник, генерал-лейтенант.